M56:

 Шаровое скопление M56 — шаровое звёздное скопление в созвездии Лиры;
 М56 — американская противотанковая мина.
 M56 Scorpion — авиадесантная противотанковая САУ США
 М56 - восточногерманский стальной шлем.
 М56 — федеральные трассы в России:
 М-56 — югославская копия американской гаубицы М101
 М-56 - итальянская горная гаубица.
 Федеральная автомобильная дорога А360 «Лена» (старое наименование М56)
 Федеральная автомобильная дорога Р504 «Колыма» (старое наименование М56)